Хабане́ра ( от  — «Гавана»):

 Хабанера — песня кубинских моряков.
 Хабанера — кубинский народный танец.
 Хабанера — ария Кармен из оперы Жоржа Бизе «Кармен».
 Хабанера — фильм Детлефа Сирка (1937).